Масси́п () — испанская фамилия. Известные носители:

  (1942—2002) — испанская актриса.
 Массип, Хосе (1928—2014) — кубинский кинорежиссёр.

См. также